Elobey (auch Eloby) steht für zwei westafrikanische Inseln:

 Elobey Chico
 Elobey Grande

Siehe auch:
 Eloby, ein im Ersten Weltkrieg versenktes Schiff